De Molengoot, voormalig waterschap in Overijssel
 Kamp Molengoot, voormalig Joods werkkamp in Overijssel
 molengoot (onderdeel), onderdeel van een watermolen